Morstein steht für:

 Morstein, Weinlage der Gemeinde Westhofen, Rheinland-Pfalz
 Morstein (Gerabronn), Weiler im Stadtteil Dünsbach (Gerabronn) von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schloss Morstein, Burganlage im Weiler Morstein der Stadt Gerabronn, Baden-Württemberg
 Mor Stein, Menhir auf Shapinsay
 Morstein (Adelsgeschlecht), krakauisches Adelsgeschlecht

Morstein ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Morstein Marx (1900–1969), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Karl Heinrich von Morstein (1758–1842), deutscher Adliger und Landrat
 Petra von Morstein (1941–2020), deutsch-kanadische Philosophin

Siehe auch:
 Mohrenstein